Гославский () — фамилия.

Известные носители:
 Гославский, Евгений Петрович (1861—1917) — русский писатель и драматург.
 Гославский, Иосиф (Юзеф) Викеньтевич (1865—1904) — польский архитектор.
 Гославский, Маврикий (1802—1834) — польский поэт романтического направления.
 Гославский, Пётр Петрович (1871—1918) — русский живописец и график.
 Гославский, Юзеф (1908—1963) — польский скульптор и медальер.